Dionysius Lardner (1793 - 1859), physicien irlandais ;
 Ring Lardner (1885 – 1933), journaliste sportif américain et auteur de nouvelles satiriques ;
 Ring Lardner Jr. (1915 - 2000), scénariste américain.